Форрест Гриффин (; род. 1 июля 1979 года, Колумбус, Огайо) — бывший американский профессиональный боец смешанного стиля, бывший чемпион Ultimate Fighting Championship в полутяжёлом весе, член зала славы UFC. Бывший полицейский штата Джорджия.

Биография 

Гриффин окончил школу в Эвансе, штат Джорджия, после учился в Университете Джорджии, работал полицейским, патрульным полиции Джорджии.

Достижения 
 Ultimate Fighting Championship
 Чемпион UFC в полутяжёлом весе.
 Бой вечера (пять раз). vs. Куинтон Джексон, Рашад Эванс, Андерсон Силва и Тито Ортис (x2).
 Болевой вечера. vs. Маурисиу Руа.
 Зал славы UFC.
 Болевой года (2007) vs. Маурисиу Руа.
 MMAWeekly.com
 2005 Бой года vs. Стефан Боннар

Статистика 

|Победа
|align=center|19-7
| Тито Ортис
|Единогласное решение
|UFC 148
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|«Лучший бой вечера».
|-
|Поражение
|align=center|18-7
| Маурисиу Руа
|Нокаут (удары)
|UFC 134
|
|align=center|1
|align=center|1:53
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|18-6
| Рич Франклин
|Единогласное решение
|UFC 126
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|17-6
| Тито Ортис
|Раздельное решение
|UFC 106
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|16-6
| Андерсон Силва
|Нокаут (удар)
|UFC 101
|
|align=center|1
|align=center|3:23
|Филадельфия, США
|«Лучший бой вечера». Гриффин дал положительный тест на запрещённые вещества.
|-
|Поражение
|align=center|16-5
| Рашад Эванс
|Технический нокаут (удары)
|UFC 92
|
|align=center|3
|align=center|2:46
|Лас-Вегас, США
|Утратил титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. «Лучший бой вечера».
|-
|Победа
|align=center| 16-4
| Куинтон Джексон
|Единогласное решение
|UFC 86
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|Завоевал титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. «Лучший бой вечера». «Лучший бой года» (2008).
|-
|Победа
|align=center|15-4
| Маурисиу Руа
|Удушающий приём (сзади)
|UFC 76
|
|align=center|3
|align=center|4:45
|Анахайм, США
|«Удушающий приём вечера». «Разочарование года» (2007).
|-
|Победа
|align=center|14-4
| Эктор Рамирес
|Единогласное решение
|UFC 72
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Белфаст, Северная Ирландия, Великобритания
|
|-
|Поражение
|align=center|13-4
| Кит Джардин
|Технический нокаут (удары)
|UFC 66
|
|align=center|1
|align=center|4:41
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|13-3
| Стефан Боннар
|Единогласное решение
|UFC 62
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|12-3
| Тито Ортис
|Раздельное решение
|UFC 59
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Анахайм, США
|«Лучший бой года» (2006).
|-
|Победа
|align=center|12-2
| Элвис Синосич
|Технический нокаут (удары)
|UFC 55
|
|align=center|1
|align=center|3:22
|Анкасвилл, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-2
| Билл Махуд
|Удушающий приём (сзади)
|UFC 53
|
|align=center|1
|align=center|2:18
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|10-2
| Стефан Боннар
|Единогласное решение
|The Ultimate Fighter 1 Finale
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
||Стал победителем турнира The Ultimate Fighter 1 в полутяжёлом весе. «Лучший бой года» (2005). Бой включен в Зал славы UFC.
|-
|Победа
|align=center|9-2
| Эдсон Рамос
|Нокаут (удар)
|Heat FC 2: Evolution
|
|align=center|1
|align=center|1:04
|Натал, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|8-2
| Джереми Хорн
|Нокаут (удар ногой в голову)
|IFC: Global Domination
|
|align=center|2
|align=center|3:40
|Денвер, США
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
| Чейл Соннен
|Удушающий приём (треугольник)
|IFC: Global Domination
|
|align=center|1
|align=center|2:25
|Денвер, США
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
| Эбенезер Фонтеш Брага
|Удушающий приём (сзади)
|Heat FC 1: Genesis
|
|align=center|1
|align=center|н/д
|Натал, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
| Стив Сайе
|Сдача (удары)
|KOTC 20 — Crossroads 
|
|align=center|1
|align=center|1:45
|Берналилло, США
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
| Трэвис Фултон
|Технический нокаут (остановка по решению врача)
|CC 1: Halloween Heat, ISCF Sanctioned
|
|align=center|1
|align=center|5:00
|Атланта, США
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
| Джефф Монсон
|Единогласное решение
|WEFC 1: Bring It On, ISCF Sanctioned
|
|align=center|4
|align=center|4:00
|Мариетта, США
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
| Кент Хенсли
|Удушающий приём (треугольник)
|Battle at the Brewery, ISCF Sanctioned
|
|align=center|1
|align=center|2:26
|Атланта США
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
| Джейсон Брасвелл
|Раздельное решение
|RSF 7: Animal Instinct
|
|align=center|3
|align=center|4:00
|Лейкленд, США
|
|-
|Победа
|align=center|1-1
| Вихан Леш
|Удушающий приём (сзади)
|Pride and Honor
|
|align=center|1
|align=center|н/д
|ЮАР
|
|-
|Поражение
|align=center|0-1
| Дэн Северн
|Единогласное решение
|RSF 5: New Blood Conflict, ISCF Sanctioned
|
|align=center|3
|align=center|4:00
|Огаста, США
|
|}

Видеоигры

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Форрест Гриффин (Forrest Griffin)

Чемпионы Ultimate Fighting Championship
Бойцы смешанных единоборств США